El término Premiere o Première puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Première (Estreno), primera difusión pública de una obra cinematográfica o teatral.
 Adobe Premiere Pro, software de edición de vídeos creado por Adobe Systems Incorporated (aplicación en forma de estudio destinado a la edición de vídeos en tiempo real).
 Premiere, primera empresa de televisión de pago alemana, ahora con el nombre de 'Sky Deutschland', y que ofrece varios canales de televisión digital (vía satélite y también por cable).
 Premiere Futebol Clube, también conocido como PFC, canal de televisión en pay-per-view, propiedad de Globosat, y que se emite en Brasil.
 Première, tercer álbum de estudio de la cantante española Edurne (cuyo nombre real es Edurne García Almagro).
 Première!, álbum de estreno de la banda portuguesa de rock alternativo Qwentin.